Сільський доктор — оповідання Франца Кафки
 Сільський доктор — аніме за оповіданням Франца Кафки